Le séisme à L'Aquila peut désigner : 
 celui de 1461 ;
 celui de 1703 ;
 celui de 1706 ;
 celui de 2009.